Sylvester Stallone ;
 Frank Stallone ;
 Jackie Stallone ;
 Sage Stallone ;
 Sistine Stallone.